

Patronyme 

 Daniel Joëssel (1908-1940), prêtre catholique français, fils du suivant.
 Joseph-Émile Joëssel (1831-1898), ingénieur naval et inventeur français.

Sous-marins 
 La classe Joessel, type de sous-marins d'attaque conventionnels de la Marine nationale française.
 Le Joessel (Q109), navire de tête de cette classe, lancé en 1917.